Грез, Ґрез () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 160 км на схід від Бордо, 55 км на схід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Грез і Шаваньяк було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Кото-Перигурден.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 80 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 189,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Грез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Грез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь